Ca' ima više značenja:
 Ca', Bergamo
 Ca', Sondrio